

Toponymes

Allier
 Lieu-dit de la commune de Saint-Hilaire.

 Cher
 Lieu-dit de la commune de Saint-Palais.

 Indre-et-Loire
 Lieu-dit de la commune d'Amboise ;
 Lieu-dit de la commune de Nouans-les-Fontaines.

 Loire
 Lieu-dit de la commune de Briennon.

 Loiret
 Lieu-dit de la commune de Amilly ;
 Lieu-dit de la commune de Cerdon ;
 Lieu-dit de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

 Nièvre
 Lieu-dit de la commune de Tracy-sur-Loire, sur la route nationale 7 ;
 Lieu-dit de la commune de Villapourçon.

 Savoie
 Lieu-dit de la commune de Porte-de-Savoie ;
 Lieu-dit de la commune de Châteauneuf.

Œuvres 
 Maltaverne est un roman inachevé de François Mauriac écrit en 1971.

Paronyme 
 Malataverne, commune française située dans le département de la Drôme